Imię i nazwisko Jack Keller nosili lub noszą m.in.:
 Jack Keller (1911–1978) – amerykański lekkoatleta, płotkarz, olimpijczyk z 1932
 Jack Keller (1922–2003) – amerykański rysownik komiksów
 Jack Keller (1936–2005) – amerykański kompozytor i twórca piosenek
 Jack Keller (1942–2003) – amerykański pokerzysta